Юнис Кахраман оглы Рзаев () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Шишгая. Член ВКП(б) с года.

С 1943 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1943—1985 гг. — в РККА, учился в Политической школе при Закавказской военной академии, на партийной работе в Варденисском районе, первый секретарь Красносельского райкома КП Армении, секретарь парткома районных колхозно-совхозных управлений, первый секретарь Шемахинского райкома КП Азербайджана, председатель Государственного комитета виноделия и виноградарства Азербайджанской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Умер в 1985 году в Баку.

Ссылки 
 Рзаев
 Рзаев

Первые секретари Шемахинского райкома КП Азербайджана
Первые секретари районных комитетов КП Армении
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 6-го созыва
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях